Ли́повка — многозначный термин, а также топоним, связанные с названием и древесиной дерева липа:

 Ли́повка — кадка из липы.

Реки 
 Липовка (приток Воронежа) — река в городе Липецке.
 Липовка (приток Труды) — река в Орловской области, впадает в реку Труды (приток Быстрой Сосны).
 Липовка (приток Кондурчи) — река в Самарской области.
 Липовка (приток Иленьки) — река в Свердловской области.
 Липовка (приток Ляги) — река в Свердловской области.
 Липовка (приток Вятки) — река в Кировской области.
 Липовка (река, впадает в озеро Тургояк) — река в Челябинской области, впадает в озеро Тургояк.
 Липовка — река в Северной Македонии.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Липовка — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Липовка — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Липовка — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Липовка — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Липовка — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Липовка — деревня в Борколабовском сельсовете Быховского района Могилёвской области.
 Липовка — деревня в Краснослободском сельсовете Быховского района Могилёвской области.
 Липовка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Липовка — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.
 Липовка — агрогородок в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Липовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2018 г.

Россия 
Амурская область
 Липовка — село в Серышевском районе.
 Липовка — село в Тамбовском районе.

Башкортостан
 Липовка — деревня в Кармаскалинском районе.

Белгородская область
 Липовка — хутор в Прохоровском районе.

Брянская область
 Липовка — посёлок в Ду́бровском районе.
 Липовка — деревня в Карачевском районе.
 Липовка — деревня в Рогнединском районе, упразднена в 2006 г.
 Липовка — деревня в Трубчевском районе.

Владимирская область
 Липовка — деревня в Гороховецком районе.

Волгоградская область
 Липовка — село в Ольховском районе.

Вологодская область
 Липовка — деревня в Великоустюгском районе.

Воронежская область
 Липовка — село в Бобровском районе.

Ивановская область
 Липовка — деревня в Юрьевецком районе.

Калининградская область
 Липовка — посёлок в Мамоновском городском округе.
 Липовка — посёлок в Полесском районе.
 Липовка — поселок в Черняховском районе.

Калужская область
 Липовка — деревня в Кировском районе.
 Липовка — деревня в Куйбышевском районе.
 Липовка — деревня в Мосальском районе.
 Липовка — деревня в Спас-Деменском районе.

Кировская область
 Липовка — деревня в Нагорском районе.
 Липовка — деревня в Нолинском районе.

Костромская область
 Липовка — посёлок в Нейском районе.

Ленинградская область
 Липовка — посёлок в Выборгском районе.

Липецкая область
 Липовка — село в Добровском районе.
 Липовка — деревня в Долгоруковском районе.
 Липовка — село в Задонском районе.
 Липовка — деревня в Становлянском районе.

Мордовия
 Липовка — деревня в Атюрьевском районе.

Московская область
 Липовка — деревня в Можайском районе.

Нижегородская область
 Липовка — село в Ардатовском районе.
 Липовка — деревня в Воротынском районе.
 Липовка — деревня в Воскресенском районе.
 Липовка — деревня в Дивеевском районе.
 Липовка — деревня в Ковернинском районе.
 Липовка — село в Сеченовском районе.
 Липовка — деревня в Уренском районе.

Омская область
 Липовка — деревня в Знаменском районе.
 Липовка — деревня в Тевризском районе, упразднена в 1999 г.

Оренбургская область
 Липовка — село в Бузулукском районе.

Орловская область
 Липовка — деревня в Болховском районе.
 Липовка — деревня в Знаменском районе.

Пензенская область
 Липовка — село в Башмаковском районе.
 Липовка — село в Лунинском районе.
 Липовка — село в Малосердобинском районе.
 Липовка — село в Тамалинском районе.

Пермский край
 Липовка — деревня в Кунгурском районе

Ростовская область
 Липовка — хутор в Тарасовском районе.

Рязанская область
 Липовка — село в Сасовском районе.
 Липовка — деревня в Шацком районе.

Самарская область
 Липовка — село в Сергиевском районе
 Липовка — село в Хворостянском районе

Саратовская область
 Липовка — село в Базарно-Карабулакском районе.
 Липовка — село в Духовницком районе.
 Липовка — деревня в Калининском районе, упразднена в 2003 г.
 Липовка — село в Лысогорском районе.
 Липовка — село в Марксовском районе.
 Липовка — посёлок в Петровском районе.
 Липовка — село в Энгельсском районе.

Свердловская область
 Липовка — деревня Байкаловского района
 Липовка — посёлок Режевского городского округа

Смоленская область
 Липовка — деревня в Рославльском районе, Костыревское сельское поселение
 Липовка — деревня в Рославльском районе, Крапивенское сельское поселение
 Липовка — деревня в Рославльском районе, Липовское сельское поселение
 Липовка — деревня в Шумячском районе

Тамбовская область
 Липовка — село в Жердевском районе.
 Липовка — село в Мичуринском районе.
 Липовка — деревня в Мордовском районе.
 Липовка — село в Пичаевском районе.
 Липовка — село в Рассказовском районе.

Тверская область
 Липовка — деревня в Калязинском районе.
 Липовка — деревня в Максатихинском районе.

Тульская область
 Липовка — деревня в Кимовском районе.

Тюменская область
 Липовка — деревня в Ярковском районе.

Удмуртия
 Липовка — деревня в Воткинском районе.
 Липовка — заброшенная деревня в Граховском районе.
 Липовка — деревня в Кизнерском районе.
 Липовка — деревня в Кезском районе.
 Липовка — деревня в Увинском районе.
 Липовка — деревня в Шарканском районе, Порозовское сельское поселение.
 Липовка — деревня в Шарканском районе, Сосновское сельское поселение.
 Липовка — деревня в Якшур-Бодьинском районе.

Чечня
 Липовка — с 1944 по 1957 г. название села Танги-Чу Урус-Мартановского района.

Чувашия
 Липовка — посёлок в Ибресинском районе.
 Липовка — деревня в Красноармейском районе.
 Липовка — деревня в Ядринском районе.

Ярославская область
 Липовка — деревня в Пошехонском районе.
 Липовка — деревня в Ростовском районе.
 Липовка — деревня в Рыбинском районе.

Украина 
 Липовка — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Липовка — село в Артёмовском городском округе Донецкой области.
 Липовка — посёлок в Червоноармейском районе Житомирской области.
 Липовка — село в Рогатинской общине Ивано-Франковской области.
 Липовка — село в Тысменицкой общине Ивано-Франковской области.
 Липовка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Липовка — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Липовка — посёлок в Николаевском районе Львовской области.
 Липовка — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Липовка — село в Сумском районе Сумской области, ликвидировано в 1987 году.
 Липовка — село в Двуречанском районе Харьковской области, село ликвидировано
 Липовка — село в Городокском районе Хмельницкой области.
 Липовка — село в Полонском районе Хмельницкой области.
 Липовка — село в Щорском районе Черниговской области.

См. также 
 Сельское поселение Липовка
 Большая Липовка
 Верхняя Липовка
 Нижняя Липовка
 Курно-Липовка